1-я воздушная армия может означать:
 1-я воздушная армия (1 ВА) — оперативное формирование (объединение, воздушная армия) авиации РККА, Вооружённых сил СССР, во время Великой Отечественной войны.
  — армия ВВС США.

См. также 
 1-я авиационная армия резерва главного командования (1 АА РГК)  или Армия особого назначения − 1 (АОН-1)
 1-я Краснознамённая воздушная армия (1 КВА)
 1-я истребительная авиационная армия (1 ИАА)
 1-я бомбардировочная воздушная армия (1 БВА)
 1-я истребительная воздушная армия ПВО (СССР) (1 ИВА ПВО)